Dance of the Dead (Masters of Horror), een deel uit de reeks Masters of Horror uit 2005 onder regie van Tobe Hooper
Dance of the Dead (2008), een horrorkomedie uit 2008